Selby – miasto w Anglii
 Selby – dystrykt hrabstwa North Yorkshire w Anglii
Miejscowości w USA:
 Selby – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Selby (ang. Selby Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau